Tannert ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Tannert (1946–2019), deutscher Biologe, Theologe und Politiker
 Christoph Tannert (* 1955), deutscher Kunstkritiker und Kurator
 Elmar Tannert (* 1964), deutscher Schriftsteller
 Ernst Tannert (1866–??), deutscher Maler
 Hannes Tannert (1900–1976), deutscher Regisseur, Intendant und Schauspieler
 Heinrich Tannert (1893–1982), sudetendeutscher Biologe, Lehrer und Museumsmitarbeiter
 Julius Tannert (* 1990), deutscher Automobilrennfahrer
 Louis Tannert (1831–1915), deutsch-australischer Maler, Kunstlehrer und Kurator
 Volker Tannert (* 1955), deutscher Maler, Bildhauer und Zeichner

Siehe auch:
 Tanner